Wülfke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Nicolaus Wülfke (1800–1858), deutscher Arzt und Politiker
 Gustav Wülfke (1840–1904), Schweizer Architekt